Жабаглы — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жабаглы — село в Аккулинском районе Павлодарской области.
 Жабаглы (до 2005 г. — Новониколаевка) — село в Тюлькубасском районе Туркестанской области.